L’Atlantide est un continent perdu dont le mythe a été théorisé par Platon.

Ce mythe a donné lieu à de nombreuses œuvres artistiques.

Littérature 
 L'Atlantide est un roman de Pierre Benoit paru en 1919.
 Atlantide est un roman de Clive Cussler paru en 1999.
  un recueil de poésie du poète catalan Jacint Verdaguer.

Musique
 Atlantide, label discographique 
 Atlántida, cantate scénique (ou opéra) de Manuel de Falla.
 L'Atlantide est un opéra d'Henri Tomasi sur un livret de Francis Didelot, d'après Pierre Benoit, composé en 1951.
 Atlantides est le titre d'une chanson figurant sur l'album Recordance d'Emmanuel Berland, paru en 2013.

Cinéma
 L'Atlantide, film franco-belge de Jacques Feyder, sorti en 1921 ;
 L'Atlantide, film allemand de Georg Wilhelm Pabst, sorti en 1932 ;
L'Atlantide (Siren of Atlantis), film américain de Gregg C. Tallas, sorti en 1949  ;
 L'Atlantide, film franco-italien de Giuseppe Masini, Edgar G. Ulmer et Frank Borzage, sorti en 1961 ;
 L'Atlantide,  téléfilm français de Jean Kerchbron, sorti en 1972 ;
 L'Atlantide, film franco-italien de Bob Swaim, sorti en 1992 ;
 Atlantide, l'empire perdu, film d'animation américain de Gary Trousdale et Kirk Wise, sorti en 2001.
 L'Atlantide, une histoire du communisme, téléfilm documentaire de Marcel Trillat et Maurice Failevic, 2010.

Sport
 Les Atlantides est le nom d'une équipe de patinage synchronisé s'entraînant à Bordeaux.
Homonymie de titre